Neue Gedichte ist der Titel
 eines Gedichtbands von Heinrich Heine (1844), siehe Neue Gedichte (Heine)
 einer zweibändigen Sammlung von Gedichten von Rainer Maria Rilke (1902/1907), siehe Neue Gedichte (Rilke)